Aquilea puede referirse a:

 una planta: Achillea millefolium;
 una ciudad mítica: Aquilea;
 al Patriarcado de Aquilea; 
 Aquilea (Aquileia en italiano), municipio de la provincia italiana de Udine.